Szadowski ist der Familienname von
 Johannes Szadowski (1834–1914), deutscher katholischer Geistlicher
 Róbert Szádowsky (* 1914), rumänischer Fußballspieler